Siberija ima više značenja:
 Siberija (Ferara)
 Siberija (Modena)
 Siberija (Piza)
 Siberija (Torino)
 Siberija (Verbano-Kuzio-Osola)